

Musica 
 Shudder – album dei Bayside
 Shudder Before the Beautiful — singolo dei Nightwish

Altro 
 Shudder — servizio di video on demand della AMC Networks